Битри може да се односи на:

 Битри (Нијевр), насељено место у Француској, у департману Нијевр
 Битри (Оаза), насељено место у Француској, у департману Оаза
 Битри сир Оаз, насељено место у Француској, у департману Долина Оазе